Izbor Pesem Evrovizije 2003 je bil 48. izbor za Pesem Evrovizije zapovrstjo in je potekal 24. maja 2003 v latvijski prestolnici Rigi. Voditelja prireditve sta bila Marie N, latvijska pevka, ki je leto poprej prinesla Latviji zmago na Evroviziji, in Renārs Kaupers, ki je na Evroviziji 2000 s svojo skupino dosegel tretjo mesto. Zgodilo se je drugič v zgodovini Evrovizije, da sta bila oba voditelja nastopajoča pevka v preteklih letih - prvič se je to pripetilo na Evroviziji 1991. 

Zmagovalka je postala turška predstavnica Sertab Erener s pesmijo Every Way That I Can, ki je prejela skupno 167 točk od 21 držav udeleženk. Na drugem mestu je pristala Belgija, ki je točke prejela od 22 držav, vendar z nižjim skupnim seštevkom. Tretjeuvrščena Rusija je prejela točke od celo 23 držav.

Rezultati 

Države, označene krepko, so se uvrstile neposredno v finale Evrovizije 2004.

Glasovanje 

Velika večina držav je izvedla telefonsko glasovanje ter podelila točke 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, in 1. Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je sicer zahtevala telefonsko glasovanje v vseh državah udeleženkah, vendar Bosna in Hercegovina in Rusija nista uspeli vzpostaviti ustreznega telefonskega sistema glasovanja ter sta podali glasove strokovne žirije, kar se je zgodilo zadnjič v zgodovini Evrovizije. Tudi Irska je podala glasove strokovne žirije, ker se je med glasovanjem sesul telefonski sistem. Kasneje je Irska zaradi protesta Rusije objavila točke, ki bi jih Irci podelili s telefonskim glasovanjem, vendar te točke ne bi spremenile zmagovalca.

Slovenija je poročala rezultate kot zadnja. Vse do takrat je Belgija vodila s 162 točkami, Turčija je bila s 157 na drugem mestu in Rusija s 152 na tretjem. Prva izmed teh treh je točke od Slovenije prejela Belgija, in sicer 3, kar ji je prineslo končnih 165 točk, s tem je Rusija za pičlo točko izgubila možnost za zmago. V dvorani je završalo, saj se je možnost belgijske zmage okrepila. Vendar nato je Turčija prejela 10 točk in se z 167 točkami zavihtela na prvo mesto do zmage, Rusija je prejela zadnjih 12 točk in s skupnim seštevkom 164 točk ostala na tretjem mestu. Četra je bila Norveška, peta Švedska, Združeno kraljestvo pa je pristalo na dnu brez točk. Peter Poles, ki je poročal slovenske rezultate, se je tekom prenosa celo pošalil: "Tu na tem listu so končne točke, ki bodo odločile o današnjem zmagovalcu, in vem, da jih nestrpno pričakujete, tako da kar gremo: ... Adijo." (angleško "... so here I go" ali tudi "... tako da grem zdaj."). Poles je nato z listom, kakor bi želel nadaljevati z branjem, za kratek čas izginil izpred kamere, nakar se je z nasmehom oglasila voditeljica: "Ne, ne, ne, pridi nazaj." Poles jo je takoj pomiril z besedami, da se samo heca, in nadaljeval z branjem.

Podelitev točk

Zemljevid 

 Zeleno - države udeleženke.
 Rumeno - države, ki so poprej že nastopale, leta 2003 pa ne.

Viri

Zunanje povezave 

 Uradno spletišče
 BBC ESC 2003
 ESC Today

2003
2003 v glasbi
Riga